Papa Celestino I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Celestino II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Celestino III – Papa della chiesa cattolica
 Papa Celestino IV – Papa della chiesa cattolica
 Papa Celestino V – Papa della chiesa cattolica